

Geografia
Harmar, città della Pennsylvania

Persone
Fairlie Harmar, 
John Harmar (c. 1555-1613)
Josiah Harmar, (1753-1813) ufficiale statunitense
Harmar D. Denny, Jr. (1886-1966),
Harmar Denny (1794-1852), politico della Pennsylvania